Поно́й — топоним:
 Поной — река на Кольском полуострове в Мурманской области.
 Поной — нежилое село в Ловозерском районе Мурманской области.